Citroën Ami 6, 8 et Super (1961-1978) 
 Citroën Ami (2020-)